Boodle, Boodles bzw. Boodle’s bezeichnet:

als Boodle:
 eine Sammlung von short stories aus dem Jahr 1934  in Großbritannien von Leslie Charteris mit dem fiktiven Helden Simon Templar, siehe Boodle (Short Story)
 ein US-amerikanischer Slang und Verballhornung eines Angehörigen des „Board of Aldermen“; d. h. für einen Beigeordneten (Mehrzahl: „boodles“)

als Boodles bzw. Boodle’s:
 Boodle's, Club in der St. James's Street in London
 Boodles British Gin, britischer Gin der Firma James Burrough
 Boodles Challenge, Tennis-Turnier in England
 Boodles (New York), kriminelle Vereinigung (1850er – 1890er)

Siehe auch:
 Boodle and Dunthorne, Juwelier in London seit 1798